Эвальд Генрихович Фельде (1939 — 2016) — советский, российский педагог. Народный учитель СССР (1990).

Биография 
Родился 28 ноября 1939 года в селе Райнвальд (ныне село Старицкое Энгельсского района Саратовской области). 

После службы в Советской Армии работал учителем в школе № 32 Осинников Кемеровской области.

В 1967 году окончил факультет иностранных языков Кемеровского педагогического института. 

С 1966 по 1970 год — учитель немецкого языка Панфиловской средней школы Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, в 1970—1971 — директор Краснинской средней школы того же района, с 1971 по 1973 — заведующий отделом народного образования Ленинск-Кузнецкого райисполкома Кемеровской области, с 1973 по 1978 — учитель немецкого языка, директор средней школы № 20 Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области.

С 1978 по 2002 год — директор Кемеровской специализированной школы для детей и подростков с девиантным поведением.

Автор монографии по проблемам воспитания и обучения детей и подростков с девиантным поведением.

Скончался 21 июня 2016 года.

Награды и звания 
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1984)
 Народный учитель СССР (1990)
 Орден Почёта (1996)
 «Почётный учитель Кузбасса»
 Орден Почёта Кузбасса
 Медаль А. С. Макаренко
 Медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» трёх степеней
 Медали «За веру и добро»
 Медали «60 лет Кемеровской области»
 Медали «70 лет Кемеровской области»
 Почётный гражданин Кемеровской области
 Имя педагога занесено в галерею портретов «Лучшие педагоги Кузбасса», в Большую Советскую Энциклопедию.

Память 
 С 2007 года Кемеровская специализированная школа носит имя педагога.

Примечания 

Выпускники Кемеровского государственного университета‎‎
Почётные граждане Кемеровской области